Франсоа Гиз (1519—1563) је био француски ратник и политичар.

Учествовао је у Италијанском рату (1551—1559) против удружених снага немачког цара Карла V и енглеског краља Хенрија VIII. Истакао се у одбрани Меца 1552. године, у операцијама у Италији и освајању Калеа 1558. године. Под краљем Франсоасом II, заједно са братом Шарлом управљао је земљом 16 месеци у строго католичком духу. Покољем код Васија 1562. године изазвао је Хугенотске ратове у којим је освојио Руан и победио код Дреа. Смртно је рањен при опсади Орлеана.

Породично стабло

Извори 
 Војна енциклопедија, том 3 (217)

Династија Гиз
Рођени 1519.
Умрли 1563.
Француски политичари
Личности Италијанских ратова
Личности Хугенотских ратова